Леонард Юджин «Трак» Робинсон (; родился 4 октября 1951, Джэксонвилл, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете штата Теннесси, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 22-м номером командой «Вашингтон Буллетс». Позже выступал за команды «Атланта Хокс», «Нью-Орлеан Джаз», «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1978 и 1981). Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд НБА (1978). В 1978 году Робинсон стал лидером регулярного чемпионата НБА по подборам, а также по количеству проведённого времени на площадке. Всего за карьеру в НБА сыграл 772 игры, в которых набрал 11 988 очков (в среднем 15,5 за игру), сделал 7267 подборов, 1348 передач, 533 перехвата и 510 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Орлеан Джаз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Родившиеся в Джэксонвилле (Флорида)
Выпускники Университета штата Теннесси